Palensi – abitanti di Palas de Rei
Palensi – abitanti di Palos de la Frontera